Orden für Verdienste zur See steht für:

 Orden für Verdienste zur See (Russland)
 Orden für Verdienste zur See (Spanien)